Bílý Beránek či Bílý beránek je označení více míst: 
 Bílý Beránek (Stodůlky), bývalý zájezdní hostinec ve Stodůlkách u hranice Řep, dnes na území Prahy, též název křižovatky a autobusových zastávek
 hotel Bilý Beránek (Kralovice), hotel a restaurace Kralovicích, okres Plzeň-sever
 hotel Bilý Beránek (Heřmanův Městec), hotel a restaurace v Heřmanově Městci, okres Chrudim
 hotel Bilý Beránek (Hladov), hotel a restaurace v Hladově, okres Jihlava
 penzion Bilý Beránek (Kadaň), penzion a restaurace v Kadani, okres Chomutov
 U Bílého beránka (Třeboň) (též Bílý Beránek), dům Masarykovo náměstí čp. 108 u ul. Petra Voka v Třeboni, okres Jindřichův Hradec, novostavba obchodního domu z 80. let 20. století postavená na místě zbořeného domu s hospodou stejného jména a popisného čísla;
 hostinec U Bílého beránka (Velhartice), hostinec ve Velharticích, okres Klatovy
 Pohostinství U Bílého beránka (Ponava), pohostinství v části Ponava města Brno
 Hospůdka U Bílého beránka (Uničov), pohostinství v Uničově, okres Olomouc
 Hotel U Bílého beránka (Slaný), hotel z doby kolem roku 1880, jehož přestavbou vnikl ve 30. letech 20. století hotel Grand ve Slaném, okres Kladno
 Hotel U Bílého beránka (Kladno), někdejší hotel z roku 1888 po severní straně radnice v Kladně, dnes součást radničního komplexu
 Dům U Bílého beránka (Písek), historický dům na adrese Drlíčov 143/13, Písek-Vnitřní Město
 Dům U Bílého beránka (Malá Strana), Valdštejnská 152/6, novobarokní vila z roku 1917 od J. V. Velflíka v Praze na Malé Straně
 Dům U Bílého beránka (Nové Město), Karlovo náměstí 555/31, řadový dům se středověkými základy a renesanční a barokní úpravou, u Karlova náměstí v Praze na Novém Městě, v prodloužení ulice Malá Štěpánská